Single numer jeden w roku 2002 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2002 (USA)
 Single numer jeden w roku 2002 (Japonia)

Zobacz też